Mitrydatydzi – dynastia helleńska pochodzenia grecko-perskiego założona przez Mitrydatesa I Ktistesa, wywodząca się z perskiej dynastii Artabazydów, którzy z kolei wywodzili się z dynastii Achmenidów. Dynastia ta panująca w starożytnym Poncie w latach 302 p.n.e.-63 p.n.e., Bosporze w latach 66 p.n.e.-14 p.n.e. Spowinowaciwszy się z dynastią Seleucydów zaczęli rościć sobie pretensje do spuścizny po nich.

Bibliografia 
  Andrejew A.R. – „Historia Krymu”, 2002.
 Ascherson N. – „Morze Czarne”, Zysk i S-ka Wydawnictwo s.j., Poznań 2002, s. 237, 
 
 
 Jaczynowska M. – „Historia starożytnego Rzymu”, PWN, Warszawa 1983, s 136-137, 
 
 
 
 McCullough C. – "Wieniec z trawy", Zysk i S-ka,  (powieść, ale z dużym umocowaniem historycznym)
 Praca zbiorowa pod redakcją Aleksandra Krawczuka, 2005, "Wielka Historia Świata Tom 3 Świat okresu cywilizacji klasycznych", s. 305, Oficyna Wydawnicza FOGRA, 
 
 Swiderkówna A. – „Siedem Kleopatr”, Wiedza Powszechna/Bellona, Warszawa 1999, s. 219-221, (Wiedza Powszechna) , (Bellona) 
  Pitkowy I., Szust R. – „Przewodnik po historii Ukrainy”; 
 

Dynastie
Władcy starożytności